La princesa Thyra de Dinamarca (; Copenhague, 14 de marzo de 1880-ibid., 2 de noviembre de 1945) fue la sexta hija de Federico VIII de Dinamarca, y de su esposa, Luisa de Suecia. Era miembro de la Casa de Glücksburg por nacimiento.

Biografía 

Nació en Copenhague, el 14 de marzo de 1880. Recibió su nombre en honor a su tía paterna, la princesa Thyra de Dinamarca.

Muerte 
La princesa Thyra murió soltera y sin hijos el 2 de noviembre de 1945 en Copenhague, Dinamarca.

Ancestros 

Princesas de Dinamarca del siglo XIX (casa de Glücksburg)
Princesas de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)
Nacidos en Copenhague